Kierowca z najlepszym czasem pojedynczego okrążenia w danym wyścigu nazywany jest autorem najszybszego okrążenia (w skrócie NO lub FL). Pierwsze najszybsze okrążenie w Formule 1, podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii 1950, ustalił Giuseppe Farina.

Do sezonu 1959 włącznie kierowca, który uzyskał najszybsze okrążenie, otrzymywał dodatkowy punkt. W przypadku uzyskania identycznego czasu najszybszego okrążenia przez większą liczbę kierowców, punkt był dzielony między nich. Sytuacja taka miała miejsce na przykład w Grand Prix Wielkiej Brytanii 1954, kiedy to siedmiu kierowców uzyskało najszybsze okrążenie, a każdy z nich otrzymał po 0,14 punktu. Najwięcej najszybszych okrążeń – 77 – ustalił Michael Schumacher. Pierwszym jego najszybszym okrążeniem był najlepszy czas podczas Grand Prix Belgii 1992, a ostatnim – podczas Grand Prix Niemiec 2012. Wśród kierowców, którzy nie zdobyli tytułu mistrza świata najwięcej najszybszych okrążeń ma Gerhard Berger (21). Chris Amon i Jean-Pierre Jarier mają najwięcej najszybszych okrążeń wśród kierowców, którzy nie wygrali wyścigu – po trzy.

Najmłodszym autorem najszybszego okrążenia jest Max Verstappen, który ustalając najlepszy czas okrążenia podczas Grand Prix Brazylii 2016 miał 19 lat, 1 miesiąc i 13 dni. Najstarszym natomiast kierowcą, który ustalił najszybsze okrążenie, jest Juan Manuel Fangio (46 lat, 6 miesięcy i 26 dni podczas Grand Prix Argentyny 1958).

Kierowcy

Lista autorów najszybszego okrążenia 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono kierowców nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Według kraju 
Najwięcej najszybszych okrążeń ustalili Brytyjczycy (260 przez 24 kierowców), następnie Niemcy (159 przez 12 kierowców) i Finowie (95 przez 5 kierowców).

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Konstruktorzy 
Najwięcej najszybszych okrążeń zdobyli kierowcy startujący samochodami Ferrari – 261. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje McLaren (161 najszybszych okrążeń), a trzecie kierowcy Williamsa, którzy byli autorami 133 najszybszych okrążeń.

Lista autorów najszybszego okrążenia 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono konstruktorów nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Według kraju 
Najwięcej najszybszych okrążeń ustalili konstruktorzy brytyjscy (516). Konstruktorzy włoscy ustalili 301 najszybszych okrążeń, a niemieccy 102.

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Silniki 
Najwięcej najszybszych okrążeń ustalili kierowcy korzystający z silników Ferrari – 267. Następny w tej klasyfikacji jest Mercedes (199 NO). Renault wywalczyło 176 NO.

Lista autorów najszybszego okrążenia 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono dostawców silników nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Opony 
Najwięcej najszybszych okrążeń ustalili kierowcy używający opon Goodyear (361), Pirelli (290) oraz Bridgestone (170).

Lista autorów najszybszego okrążenia 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono producenta nadal dostarczającego opony do zawodów Formuły 1.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
Strony przeglądowe – sport